El término polaco hace referencia:

Polonia 
 Lo relacionado (nacionalidad, cultura, etc.) con Polonia.
 Idioma polaco, lengua eslava del grupo occidental, que se habla principalmente en Polonia.
 Pueblo polaco, pueblo de origen étnico eslavo de Europa Central, concentrado principalmente en torno al territorio de la actual Polonia.

Personas 
 Rodrigo Goldberg Mierzejewski (1971-), conocido como el Polaco, un futbolista chileno, seleccionado nacional;
 Claudio Rivero (1985-), conocido como Polaco, un futbolista uruguayo, 
 Roberto “Polaco” Goyeneche (1926-1994), un tanguero argentino;
 Rafael Omar “Polaco” Molina (1976-), cantante  puertorriqueño de reguetón y rap, integrante del dúo rapero Lito y Polaco.
 Josefa Cotillo Martínez (1944-2010), conocida artísticamente como "La Polaca", bailaora y actriz española.
 Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como  El Polaco es un cantante argentino de cumbia villera.

Matemática e informática 
 Notación polaca, tipo de notación para la lógica, la aritmética, y el álgebra, desarrollada por el lógico polaco Jan Łukasiewicz alrededor del año 1920.
 Notación polaca inversa o notación de postfijo o notación posfija, método algebraico alternativo de introducción de datos, muy usado en computación.
 Wikipedia en polaco, edición de Wikipedia en idioma polaco, iniciada el 26 de septiembre de 2001 como la novena edición de Wikipedia.

Música 
 Lito & Polaco, dúo de rap de Carolina, Puerto Rico, considerado como pionero en materia del reguetón.

Otros 
Polaco (peyorativo): nombre con el que se denominaba a una facción del Partido Moderado en España, liderada por Luis José Sartorius. También forma peyorativa de referirse a los habitantes de Cataluña.